ELR steht für:
 European Law Reporter, juristische Fachzeitschrift
 Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum, Förderprogramm
 Ergebnis-Leistungs-Rechnung, siehe Personalzeiterfassung
 Cadillac ELR, US-amerikanisches Plug-in-Hybrid-Fahrzeug
 Fiat 1100 ELR, italienisches Kraftfahrzeug
 Eddie Lawson Replica, siehe Kawasaki Z #Z 1000 R (Z1000R2)
 East Lancashire Railway, nordwestenglische Eisenbahnlinie
 East London Railway, siehe East London Line
 European Load Response, Abgastestzyklus seit Euro3, siehe [[Abgasnorm #Lkw und Busse > 3,5 t]]
 ELR-Motiv, siehe Chemokin #CX3C-Familie
 Emergency Locking Retractor, siehe Gurtstraffer
 Irian Jaya Airport (IATA-Code), Elelim in Papua (Provinz), Indonesien
 Elrom Airways (ICAO-Airline-Code), israelische Fluggesellschaft

Abkürzung